ASIS je kratica z več pomeni:
 Avstralska tajna obveščevalna služba (Australian Secret Intelligence Service)
 Ameriško združenje za informatiko in tehnologijo (znano tudi kot American Society for Information Science)
 ISO 15291 (Ada Semantic Interface Specification)

Glej tudi